Horvátország
Sveti Petar falu Cres községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Sveti Petar falu Mali Bukovec községben, Varasd megyében
Sveti Petar falu Mošćenička Draga községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Sveti Petar falu Ogulin községben, Károlyváros megyében
Sveti Petar Čvrstec falu Sveti Ivan Žabno községben, Kapronca-Körös megyében
Sveti Petar Mrežnički falu Duga Resa községben, Károlyváros megyében
Sveti Petar na Moru falu Sveti Filip i Jakov községben, Zára megyében
Sveti Petar Orehovec falu és község Kapronca-Körös megyében
Sveti Petar u Šumi falu és község Isztria megyében
Sveti Petar sziget az Adriai-tengerben, Lošinj közelében